Două localități din județul Buzău poartă numele de Sudiți:

Sudiți, o localitate din comuna Gherăseni
Sudiți, o localitate din comuna Poșta Câlnău